Акт (от  «действие»;  «сделано, совершено») — слово, применяемое во многих сферах деятельности, обозначающий отдельное действие или его оформление (документальную фиксацию):
 Акт, в делопроизводстве — документ, составленный несколькими лицами и подтверждающий установленные факты или события, в том числе
Правовой акт, в областях права — документ, имеющий различные значения.
 Акт (история) — в истории, в источниковедении тип исторического источника, соглашение между двумя или несколькими контрагентами. Примером акта могут служить международные договоры, жалованные, закладные, купчие и другие грамоты. Для анализа актов исследователями применяется формулярный анализ.
 Акт ревизии — итоговый документ финансового контроля.
 Акт скрытых работ — документ осмотра и принятия строительных объектов, доступ к которым по завершении работ будет невозможен или затруднён.
 Акт, в театре — действие, отдельная часть сценического произведения.
 Акт () в изобразительном искусстве — изображение обнажённой человеческой фигуры, то же, что ню
 Акт, в психиатрии — атропинокоматозная терапия.

Примечания